U 42 steht als Abkürzung für:

 eine U-Bahn-Linie in Dortmund, siehe Stadtbahn Dortmund #Liniennetz
 ein für die deutsche Kaiserliche Marine gebautes U-Boot, siehe Balilla (Schiff, 1915)
 U 42 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U42